

Вжосово — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Вжосово — село в гміні Диґово Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства